Сокращение ИИИ может означать:
 Институт инженерной иммунологии — советский и российский научно-исследовательский институт.
  (стр. значений)
 Институт истории искусств — название, которое в 1944—1975 годах носил Государственный институт искусствознания (советский и российский научно-исследовательский институт).
 Институт проблем искусственного интеллекта () — советский и украинский научно-исследовательский институт.
 История изобразительного искусства
 Источник ионизирующего излучения — вещество или устройство, способное испускать ионизирующее излучение.